Vizeletinkontinencia, a vizelet akarattalan távozása a szervezetből
Székletinkontinencia, a széklet akarattalan távozása a szervezetből
Enuresis nocturna: éjszakai ágybavizelés
Az önkontroll hiánya